Пиберник () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пиберник, Албин (род. 1930) — югославский словенский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии.
 Пиберник, Лука (род. 1993) — словенский профессиональный шоссейный велогонщик.